Bombardamento navale di Genova – bombardamento navale subito dalla città di Genova nel 1684
 Bombardamento navale di Genova – bombardamento navale subito dalla città di Genova il 14 giugno 1940
 Bombardamento navale di Genova – bombardamento navale subito dalla città di Genova il 9 febbraio 1941
 Bombardamenti di Genova nella seconda guerra mondiale – l'insieme dei bombardamenti aerei e navali subiti dalla città di Genova tra il 1940 ed il 1945